Mizoguchi steht für:
 Mizoguchi (Tottori), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Tottori, seit 2005 Teil von Hōki
 Mizoguchi (Klan), eine japanische Adelsfamilie aus der Provinz Owari, in der Meiji-Zeit im Grafenrang

Mizoguchi ist der Familienname folgender Personen:
 Hajime Mizoguchi (* 1960), Cellist und Komponist
 Mizoguchi Kenji (1898–1956), japanischer Regisseur
 Noriko Mizoguchi (* 1971), japanische Judoka
 Zembē Mizoguchi (* 1946), japanischer Politiker

Siehe auch:
 Mizuguchi